Getting His Own Back – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 The Joker's Mistake (o Getting His Own Back) – film del 1912 diretto da Walter R. Booth
 Getting His Own Back – film del 1913 diretto da Charles Calvert 
 Getting His Own Back – film del 1914 diretto da Hay Plumb